Tongliao (Forenklet kinesisk: 通辽; traditionel kinesisk: 通遼; pinyin: Tōngliáo) er en by på præfekturniveau i den autonome region Indre Mongoliet (Neimenggu) i den nordlige del af Kina. Det har et areal på 59.535 km² og en befolkning på 3.170.000 mennesker, med en tæthed på 53 indb./km² (2007).

Administrative enheder 
Bypræfekturet Tongliao har jurisdiktion over et distrikt (区 qū), et byamt (市 shì), et amt (县 xiàn) og 5 bannere (旗 qí).

Trafik 
Kinas rigsvej 111 løber gennem området, på sin vej fra Beijing via Chifeng til Jiagedaqi i provinsen Heilongjiang.

Kinas rigsvej 303 løber Ji'an i Jilin til Xilinhot i Indre Mongoliet.

Kinas rigsvej 304 løber gennem området. Den begynder i Dandong i Liaoning og fører til Holingol i Indre Mongoliet.

Bypræfekturer i Indre Mongoliet